Дивізіон 2: 1924–25 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час неофіційно другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на п'ять груп. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Брюнес» ІФ (Євле), ІК «Сіті» (Ескільстуна), «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм), ІФК Уддевалла і ІС «Гальмія» (Гальмстад).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІК «Сіті» (Ескільстуна) та ІФК Уддевалла.

Турнірні таблиці

Верхньошведська серія 1924–25 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|-
|1||style="text-align: left;"|«Брюнес» ІФ (Євле)
|14||13||1||0||60||17||+43||27
|-
|2||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|14||9||3||2||70||25||+45||21
|-
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|14||8||2||4||44||30||+14||18
|-
|4||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|14||5||2||7||37||38||-1||12
|-
|5||style="text-align: left;"|Скутшер ІФ
|14||5||2||7||27||40||-13||12
|-
|6||style="text-align: left;"| «Фалу» ІК (Фалун) 
|14||5||2||7||23||47||-24||12
|-
|7||style="text-align: left;"| «Домнарветс» ГІФ (Бурленге)
|14||3||3||8||20||38||-18||9
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Авеста ІФ
|14||0||1||13||15||61||-46||1
|- style="background: #deb0b0"
|–||style="text-align: left;"|Гриксбу ІФ
|16||3||3||10||19||38||-19||9
|}
Команди цієї серії не допускалися до Аллсвенскан як з географічних, так і з економічних мотивів.

Середньошведська серія 1924–25 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|16||12||0||4||39||19||+20||24
|-
|2||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|16||9||4||3||43||27||+16||22
|-
|3||style="text-align: left;"|Катрінегольмс СК
|16||10||1||5||34||26||+8||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Еребру ІК
|16||6||3||7||35||35||0||15
|-
|5||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|16||5||5||6||35||37||-2||15
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|16||5||4||7||19||19||0||14
|-
|7||style="text-align: left;"|Катрінегольмс АІК
|16||6||2||8||35||42||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Еребру СК
|16||4||5||7||28||27||+1||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Арбуга
|16||3||0||13||17||53||-36||6
|}

Східношведська серія 1924–25 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|20||16||3||1||75||14||+61||35
|-
|2||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|20||14||4||2||50||19||+31||32
|-
|3||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|20||11||4||5||65||18||+47||26
|-
|4||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|20||11||1||8||47||29||+18||23
|-
|5||style="text-align: left;"|ІК «Сіріус» (Уппсала)
|20||9||2||9||47||35||+12||20
|-
|6||style="text-align: left;"| ІФ «Ліннея» (Стокгольм)
|20||8||4||8||62||51||+11||20
|-
|7||style="text-align: left;"| «Марієбергс» ІК (Стокгольм)
|20||8||4||8||32||32||0||20
|-
|8||style="text-align: left;"|Стокгольм БК
|20||8||4||8||31||43||-12||20
|-
|9||style="text-align: left;"|ІФК Стокгольм
|20||6||3||11||32||47||-15||15
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Седертельє ІФ
|20||3||1||16||21||89||-68||7
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"| ІФК Ничепінг
|20||1||0||19||19||104||-85||2
|}

Західношведська серія 1924–25 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|16||13||1||2||61||13||+48||27
|-
|2||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|16||10||2||4||41||18||+31||22
|-
|3||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|16||8||3||5||26||16||+10||19
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)
|16||7||4||5||25||20||+5||18
|-
|5||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|16||4||9||3||22||26||-4||17
|-
|6||style="text-align: left;"| ІФ «Геймер» (Лідчепінг)
|16||4||6||6||19||27||-8||14
|-
|7||style="text-align: left;"|Венерсборгс ІФ
|16||4||5||7||19||39||-20||13
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|ІФК Венерсборг
|16||4||1||11||18||42||-24||9
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| ІК «Вірго» (Гетеборг)
|16||1||3||12||8||38||-30||6
|}

Південношведська серія 1924–25 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|14||9||3||2||22||13||+9||21
|-
|2||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|14||6||6||2||32||16||+16||18
|-
|3||style="text-align: left;"|Варбергс ГІФ
|14||8||1||5||25||19||+6||17
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Гельсінгборг
|14||7||2||5||21||18||+3||16
|-
|5||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|14||6||3||5||35||32||+3||15
|-
|6||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|14||6||2||6||29||30||-1||14
|- style="background: #deb0b0"
|7||style="text-align: left;"|Фалькенбергс ГІК
|14||2||2||10||8||28||-20||6
|- style="background: #deb0b0"
|8||style="text-align: left;"|Лундс БК
|14||2||1||11||14||30||-16||5
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІК «Сіті» (Ескільстуна) - «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм) СК 2-0, 2-1
 ІФК Уддевалла - ІС «Гальмія» (Гальмстад) 3-0, 0-0

ІК «Сіті» (Ескільстуна) та ІФК Уддевалла підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1924 у Швеції
1925 у Швеції